Smile puede referirse a:

Música 
 Smile, banda de rock de Inglaterra;
 Smile, cantante, modelo y actriz taiwanesa;
 The Smile, Banda de música experimental creada por Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner.

Álbumes
 SMiLE (grabado en 1967), álbum inédito de The Beach Boys;
 Smile (2004), álbum de estudio de Brian Wilson;
 Smile (2004), álbum de L'Arc~en~Ciel;
 The Smile Sessions (2011), álbum de The Beach Boys;
 Smile (2015), álbum de Charles Ans;
 Smile (2016), álbum de Cane Hill;
 Smile (2020), álbum de Katy Perry;

Canciones
 Smile (n/d), canción del grupo de rock estadounidense Pearl Jam;
 Smile (1954), canción del actor Charlie Chaplin, cantada por el cantante estadounidense Nat King Cole;
 Smile (1992), versión del anterior del actor y cantante estadounidense Robert Downey Jr.;
 Smile (1995), sencillo del cantante de pop estadounidense Michael Jackson;
 Smile (2006), sencillo de la cantante británica Lily Allen;
 Smile (2008), sencillo del grupo de rock británico Mcfly;
 Smile (2011), sencillo de la cantautora canadiense Avril Lavigne;
 Smile (2011), canción del grupo de Soul/Funk Jamiroquai;
 Smile (2014), canción del grupo de pop-rock R5;
 Smile (2020), sencillo del rapero estadounidense Juice Wrld y del cantante canadiense The Weeknd;
 Smile (2020), sencillo de la cantante estadounidense Katy Perry;

Cine y televisión 
 Smile (1975), una película dirigida por Michael Ritchie;
 Smile (2009), serie de televisión japonesa emitida por TBS;
 Smile (2022), una película de terror dirigida por Parker Finn;